Le tournoi Open du Texas 2017 est l'édition féminine 2017 du tournoi de squash Open du Texas qui se déroule du 2 au  à Dallas. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 35 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série et quatre joueuses qualifiées. 

En finale, Annie Au l'emporte en cinq jeux face à Donna Urquhart.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open du Texas (squash)
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Compétition de squash à Dallas
Sport aux États-Unis en mars 2017
Squash en 2017